B3 puede referirse a:
 Vitamina B3, una vitamina hidrosoluble.
 Tipo B3, subclase de submarinos operativos en la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, capaces de transportar un hidroavión.
 Dominio B3, dominio de unión a ADN B3.
 Burnout 3: Takedown, videojuego de carreras.